Lista odcinków serialu Dynastia (1981)
 Lista odcinków serialu Dynastia (2017)